Матч всех звёзд 2016 года () — показательная баскетбольная игра, которая прошла в Торонто 14 февраля 2016 года. Эта игра стала 65-м матчем всех звёзд в истории Национальной баскетбольной ассоциации. Матч всех звёзд 2016 года состоялся в Торонто на домашней арене клуба «Торонто Рэпторс» «Эйр Канада-центр». Это был первый матч всех звёзд НБА, который прошёл за пределами США.

В матче всех звёзд НБА команда Западной конференции одержала победу над командой Восточной конференции со счётом 196—173. Титул самого ценного игрока получил Расселл Уэстбрук.

Матч всех звёзд

Тренеры 

Тренерами на матче всех звёзд НБА становятся те тренеры, чьи команды имеют самый большой процент побед в каждой конференции исходя из статистики на 2 февраля 2016 года. Однако, правило НБА гласит, что тренер, который уже тренировал команду звёзд в прошлом году, не может быть выбран в этом году, даже если у его команды лучший процент побед в своей конференции. Поэтому Майк Буденхольцер и Стив Керр не могли быть выбраны.

Команду Восточной конференции возглавил главный тренер «Кливленд Кавальерс» Тайрон Лью. Он впервые стал главным тренером матча всех звёзд. Клуб из Кливленда на 27 января 2016 года выиграл 32 матча и проиграл 12 встреч. «Кливленд Кавальерс» занимали 1-е место в своей конференции.

Главным тренером звёзд Западной конференции был выбран наставник «Сан-Антонио Спёрс» Грегг Попович. Он в 4 раз стал главным тренером матча всех звёзд. Под руководством Поповича на 27 января 2016 года клуб из Сан-Антонио одержал 38 побед и потерпел 7 поражений. «Сан-Антонио Спёрс» занимали 2-е место в своей конференции.

Игроки 
Состав команд определяется двумя способами. Как и в предыдущие годы стартовые пятёрки команд определяются голосованием болельщиков. Болельщики выбирают двух игроков задней линии и трёх игроков передней линии. Болельщики смогут проголосовать за любого игрока НБА. Само голосование началось 10 декабря 2015 года и завершится 18 января 2016 года.

Запасные игроки определяются голосованием среди главных тренеров команд соответствующей конференции. Тренер не имеет право голосовать за игроков своей команды. Запасные игроки команды набираются из двух защитников, трёх игроков передней линии и двух игроков вне зависимости от амплуа. При травме игрока замену ему определяет комиссар НБА.

Коби Брайант из «Лос-Анджелес Лейкерс» стал лидером голосования Западной конференции с результатом 1 891 614. Коби Брайант, Кевин Дюрант и Стефен Карри были игроками стартовой пятерки в предыдущих играх Кауай Леонард и Расселл Уэстбрук дебютируют в стартовой пятерке матча всех звёзд.

Леброн Джеймс из «Кливленд Кавальерс» победил в голосовании среди болельщиков Восточной конференции с результатом 1 089 206. Леброн Джеймс, Пол Джордж, Кайл Лоури и Кармело Энтони были игроками стартовой пятерки в предыдущих матчах всех звёзд.

9 февраля запасной Восточной конференции Джимми Батлер из «Чикаго Буллз» из-за травмы был заменён на своего одноклубника Пау Газоля.

Состав 

 Джимми Батлер пропустил матч из-за травмы.
Крис Бош пропустил матч из-за травмы.
 Пау Газоль заменил Джимми Батлера.
 Эл Хорфорд заменил Криса Боша.

Матч всех звёзд НБА 

Победу со счётом 196 на 173 праздновала сборная Западной конференции. Самым ценным игроком матча во второй раз подряд стал Расселл Уэстбрук. Он набрал 31 очко, взял 8 подборов, отдал 5 передач и сделал 5 перехватов за 22 минуты игрового времени. Коби Брайант, который планировал завершить игровую карьеру по окончании сезона, имел на своем счету 10 очков, 6 подборов, 7 передач в последнем для себя матче всех звёзд. Совместными усилиями команды набрали 369 очков, что на 48 баллов в графе результативность было больше, чем в рекорд прошлого матча всех звёзд.

В составе звёзд Запада 26 очков набрал Стефен Карри. Еще 24 балла в графе результативность добавил Энтони Дэвис, который забил 12 бросков с игры из 13 попыток. У звёзд Востока самым результативным игроком был Джордж с 41 очком, который повторил достижение Расселла Уэстбрука 2015 года. Ему не хватило 1 балла за результативность, чтобы достичь рекорда Уилта Чемберлена по количеству очков за матч, который равен 42 очка. По итогам игры Леброн Джеймс стал самым результативным игроком в истории матчей всех звёзд (очки за карьеру) с 291 очками. Коби Брайант за все время выступления на матчах всех звёзд набрал 290 баллов. 

Расселл Уэстбрук стал первым игроком в истории матчей всех звёзд, который единолично выиграл титул самого ценного игрока второй год подряд. Боб Петтит также был MVP матча всех звёзд два года подряд: единолично в 1958 году, вместе с Элджином Бэйлором в 1959 году. Звезды Запада предложили играть во время матча на Коби Брайанта, чтобы он стал самым ценным игроком матча в пятый раз, но Коби отказался.

Звёзды Западной конференции

Звёзды Восточной конференции

Рекорды матча всех звёзд 2016 года 
Во время 65 матча всех звёзд было обновлены следующие рекорды:

Командные рекорды

Очки 
 Наибольшее количество очков в одном матче у одной команды
 196 Звёзды Запада
 Наибольшее количество очков в одном матче в обеих командах
 369 
 Наибольшее количество очков в первой половине матча у одной команды
 92 Звёзды Запада

Броски с игры 
 Наибольшее количество реализованных бросков с игры у одной команды
 82 Звёзды Запада 82
 Наибольшее количество реализованных бросков с игры в обеих командах
 286

Трёхочковые броски
 Наибольшее количество реализованных трёхочковых бросков в матче у одной команды
 31 Звёзды Запада 
 Наибольшее количество реализованных трёхочковых бросков в матче в обеих командах
 51 
 Наибольшее количество попыток трёхочковых бросков в матче у одной команды
 80 Звёзды Запада
 Наибольшее количество попыток трёхочковых бросков в матче в обеих командах
 139

Штрафные броски 
 Наименьшее количество реализованных штрафных бросков у одной командой
 1 Звёзды Запада 
 Наименьшее количество реализованных штрафных бросков в обеих командах
 4
 Наименьшее количество попыток штрафных бросков у одной команды
 2 Звёзды Запада 
 Наименьшее количество попыток штрафных бросков в обеих командах
 7

Индивидуальные рекорды

Очки 
 Наибольшее количество очков за карьеру
 291 Леброн Джеймс

Броски с игры 
 Наибольшее количество реализованных бросков с игры за карьеру
 119 Коби Брайант
 119 Леброн Джеймс
 Наибольшее количество попыток бросков с игры за карьеру
 238 Коби Брайант

Трёхочковые броски 
 Наибольшее количество реализованных трёхочковых бросков за карьеру
 28 Леброн Джеймс 
 Наибольшее количество реализованных трёхочковых бросков в матче
 9 Пол Джордж
 Наибольшее количество попыток трёхочковых бросков за карьеру
 82 Леброн Джеймс
 Наибольшее количество попыток трёхочковых бросков в матче
 19 Пол Джордж
 Наибольшее количество попыток трёхочковых бросков с игры в половине матча
 11 Пол Джордж (аналогичное достижение Кевина Дюранта 2014 года)

Перехваты 
 Наибольшее количество перехватов за карьеру
 38 Коби Брайант

Матч восходящих звёзд НБА

Состав 
Матч новичков НБА или матч восходящих звёзд НБА представляет собой встречу игроков, которые выступают первый год в НБА («Новички»), и баскетболистов, играющих второй год в НБА («Второгодки»). Участвующие игроки выбираются путём голосования среди ассистентов главных тренеров клубов НБА. Матч пройдет в формате игроки из США против остального мира. В составе каждой команды, состоящей из 10 игроков, должны быть как минимум по 3 «новичка» и 3 «второгодки».

На матч были приглашены шесть «новичков», которые были выбраны в числе первых девяти баскетболистов на драфте НБА 2015 года: Эммануэль Мудиай, Джалил Окафор, Кристапс Порзингис, Д’Анджело Расселл, Карл-Энтони Таунс, Марио Хезоня. На матч были выбраны шесть «второгодок», которые выступали прошлогоднем матче восходящих звёзд: Боян Богданович, Зак Лавин, Никола Миротич, Нерленс Ноэль, Элфрид Пейтон, Эндрю Уиггинс.

Никола Миротич пропустит матч из-за болезни.
Нерленс Ноэль пропустит матч из-за травмы.
Трей Лайлз заменит Николу Миротича.
Девин Букер заменит Нерленса Ноэля.

Матч восходящих звёзд НБА 

Победу со счётом 157—154 праздновала сборная США. MVP матча восходящих звёзд НБА был признан Зак Лавин, который набрал 30 очков, сделал 7 подборов и отдал 4 передачи. Джордан Кларксон в графе результативность написал на свой счет 25 очков. В составе сборной мира Эммануэль Мудиай сделал дабл-дабл: набрал 30 очков и отдал 10 передач. Кристапс Порзингис отметился 30 баллами за результативность.

Сборная США

Сборная мира

Матч знаменитостей 2016 
Матч знаменитостей НБА Sprint 2016 был сыгран 12 февраля 2016 года в «Рико Колизеум» в Торонто. Он прошел в формате сборная США против сборной Канады. Кевин Харт и Дрейк были тренерами хозяев и гостей соответственно. 

Сборная Канады победила Сборную США со счетом 74 на 64. Уин Батлер, сделавший дабл-дабл из 15 очков и 14 подборов, получил звание MVP матча.

Конкурсы звёздного уикенда

Конкурс умений 
В конкурсе умений примут участие 8 баскетболистов, которые были посеяны по парам. Лучшие игроки первого раунда выходят во второй, где определяются финалисты. В финале игрок, который быстрее выполнит задания, станет победителем конкурса умений.

В финал конкурса умений вышли Карл-Энтони Таунс и Айзея Томас. Оба баскетболиста одновременно подошли к заключительному бросковому этапу. Карл-Энтони Таунс быстрее забил бросок, чем Айзея Томас, и стал победителем конкурса умений.

Патрик Беверли не примет участие в конкурсе из-за травмы.
Эммануэль Мудиай заменит в конкурсе Патрика Беверли.

Конкурс трёхочковых бросков 
В конкурсе трёхочковых бросков примут участие 8 баскетболистов. 3 участника, показавшие лучший результат выходят в финал. На четырёх «точках» игроку предоставляется 4 мяча, каждое попадание оценивается в одно очко, а также есть специальный «призовой мяч», достоинством в 2 балла. На одной «точке» будет находится стойка с 5 специальными «призовыми мячами» достоинством в 2 балла. Игрок сам выбирает на какой «точке» будет стойка с «призовыми мячами».

Напрямую в финал конкурса трёхочковых бросков вышли Стефен Карри и Клей Томпсон. Девин Букер, Джей Джей Редик и Джеймс Харден набрали одинаковое количество баллов и за право выхода в финал конкурса сразились в перестрелке. В 30 секундном раунду был точнее Девин Букер. В финале конкурса трёхочковых бросков Клей Томпсон набрал 27 баллов и стал победителем конкурса.

Крис Бош не примет участие в конкурсе из-за травмы.
Си Джей Макколлум заменит в конкурсе Криса Боша.
 Так как Девин Букер, Джей Джей Редик и Джеймс Харден набрали одинаковое количество баллов, то они соревновались в перестрелке за выход в финал в течение 30 секунд.

Слэм-данк контест 
5 января 2016 года было объявлено, что в слэм-данк контесте примут участие 4 баскетболистов: Уилл Бартон, Аарон Гордон, Андре Драммонд и Зак Лавин. Конкурс по броскам сверху будет состоять из 2-х раундов: первого и финального. В каждом раунде участник выполняет 2 данка. На выполнение данка дается 3 попытки. Состав жюри конкурса будит состоять из 5 человек.

В финальный раунд слэм-данк контеста вышли Аарон Гордон и Зак Лавин. Для выявления победителя конкурса они выполнили по 4 данка. За первые три слэм-данка каждому участнику финального раунда судьи поставили по 50 баллов. Заключительный данк Аарона Гордонв был оценен жюри 47 баллами, а Зака Лавина − 50 баллами. Таким образом, Зак Лавин защитил титул победителя слэм-данк контеста. Он стал четвертым игроком в истории НБА, который выигрывал конкурс по броскам сверху два года подряд (до него Майкл Джордан, Джейсон Ричардсон и Нейт Робинсон.

В перерыве матча из толпы на площадку вышел молодой человек в джинсах, который забил слэм-данк «броском скорпиона» — не глядя и из-за спины. Им оказался профессиональный канадский данкер Джордан Килганон, который после этого стал известен широкой публике как «парень, что сделал данк в джинсах».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт матча всех звёзд НБА 2016
 

2016
НБА в сезоне 2015/2016